Příjmení Freitag (německy „pátek“) nese více různých osobností:

 Fritz Freitag (1894–1945) – německý důstojník Waffen-SS
 Jacques Freitag (* 1982) – jihoafrický atlet
 Jakub Freitag (* 1995) – polský fotbalový brankář

Externí odkazy